Helicodiscus fimbriatus är en snäckart som beskrevs av Wetherby 1881. Helicodiscus fimbriatus ingår i släktet Helicodiscus och familjen Helicodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fimbriatus